Fenwood (Saskatchewan)
 Fenwood (Wisconsin)